MZ – marka motocykla 
 MZ – wagon 
 MZ

Zobacz też:
 Jawa